Gala Polskich Młodych Projektantów "Prowokacje" to odbywająca się od 1993 roku w Lublinie impreza cykliczna (od powstania do 2001 dwa razy, a obecnie jeden raz w roku) poświęcona nowym trendom w modzie i odważnym kreatorom. Co roku przyznawany jest też tytuł Prowokatora dla najbardziej oryginalnych i kreatywnych projektantów.

Zobacz też 
 atrakcje turystyczne Lublina

Moda w Polsce
Festiwale w Lublinie